Näsviken (Gävleborg)
 Näsviken (Jämtland)